Съезд:

 Съезд — собрание представителей общественной организации, политической партии либо социальной, профессиональной, национальной и иной группы.
 Съезд — соединение двух железнодорожных путей.
 Съезд — тип улицы.
 Съезд — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость.